«Christine Sixteen» — песня группы Kiss с их студийного альбома 1977 года Love Gun.

Как цитирует Джина Симмонса сайт Songfacts,

Джин Симмонс, писавший для Kiss в основном рок, написал эту песню, передразнивая стиль песен Пола Стэнли, чьи тексты отличались излишним романтизмом и сюсюканием. Однажды он услышал о том, что Стэнли хочет написать песню под названием «Christine Sixteen», он быстренько сам принялся за перо и написал её первым. (Кстати, Стэнли в 1973 году однажды так же украл название будущей песни у Симмонса, написав песню «Black Diamond».)

Песня была успешной, в США она попала в первую тридцатку чарта Billboard Hot 100. Она и сейчас остаётся одной из любимых среди фанатов группы Kiss.

Примечания

Ссылки 

Песни Kiss
Песни 1977 года
Синглы 1977 года
Синглы лейбла Casablanca Records